

Anno 
 943 o 943 a.C.

Codici 
 943 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Peverell, nella Contea di Cornwall, dell'Inghilterra

Matematica 
 943 – numero